Il singolare del torneo di tennis Timișoara Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniel Brands che ha battuto in finale Daniel Muñoz de la Nava 6-4, 7-60.

Teste di serie 

 Diego Junqueira (primo turno)
 Adrian Cruciat (primo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)
 Juan Pablo Brzezicki (quarti di finale)

 Daniel Muñoz de la Nava (finale)
 David Marrero (secondo turno)
 Victor Crivoi (semifinali)
 Daniel Brands (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Timișoara Challenger 2008